Никифор Василаки () может относиться к одному из следующих византийских деятелей:
 Никифор Василаки — узурпатор XI века;
  — богослов и писатель XII века.